Elsarn ist der Name folgender Orte:

 Elsarn im Straßertal, Ortschaft und Katastralgemeinde von Straß im Straßertale, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Elsarn am Jauerling, Ortschaft und Katastralgemeinde von Mühldorf, Bezirk Krems-Land,  Niederösterreich